Aventino (em latim Aventinus) foi o décimo segundo rei mítico de Alba Longa. Segundo a tradição, foi enterrado no monte que mais tarde levou seu nome (monte Aventino). Sucedeu Rômulo Sílvio. Reinou durante trinta e sete anos, tendo como sucessor Procas, pai de Amúlio e de Numitor.

Lenda 
Mário Sérvio Honorato, em sua análise sobre a Eneida de Virgílio, fala de um personagem chamado Aventino, rei dos primeiros habitantes de Roma, assassinado e enterrado num monte que recebeu mais tarde o seu nome. O rei de Alba Longa pode ser identificado com esse personagem da Eneida.

Referências 
 Tito Lívio, História de Roma desde a sua fundação, I, 3
 Dionísio de Halicarnasso, Antiguidades romanas, I, 71
 Ovídio, Fastos, IV, 51

Árvore Genealógica dos Reis de Alba Longa 

Reis de Alba Longa